Marchamalo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Marchamalo (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Marchamalo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar